Teatro Régio de Lisboa
 Teatro Regio di Torino